Buckingham kan syfta på:

Hertig av Buckingham – en titel som utdelats vid flera tillfällen i Englands och Storbritanniens historia
Bristol Buckingham – ett brittiskt dagbombplan (1943-1955)

Geografi

Kanada 

 Buckingham, Québec, ort, Outaouais,

Storbritannien 

 Buckinghamshire (grevskap i Storbritannien), England, 
 Buckingham, parish, England, Buckinghamshire, 
 Buckingham Palace

USA 

 Buckingham, Florida, ort, Lee County, 
 Buckingham, Virginia, countyhuvudort, Buckingham County, 
 Buckingham, Illinois, ort, Kankakee County,